Пётр Медве́дев: Медведев, Пётр Герасимович (1916—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Медведев, Пётр Иванович (род. 1920) — российский художник.
 Медведев, Пётр Михайлович (1837—1906) — русский антрепренёр, актёр, режиссёр. Сестра — Медведева, Надежда Михайловна.
 Медведев, Пётр Петрович (1859—1930) — актёр и антрепренёр.